

Шолденешть () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Блиндешть.
 Шолденешть () — село у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Фелтічень.

Шолданешти () — місто у Шолданештському районі.